Platyceratops — род динозавров из семейства Bagaceratopsidae инфраотряда цератопсов, живших во времена верхнемеловой эпохи (кампанский век) на территории современной Монголии. Родовое название с греческого языка переводится как «плоская рогатая морда».

Единственный типовой вид Platyceratops tatarinovi описан Алифановым в 2003 году, возможно является синонимом багацератопса. Череп вида больше, чем у багацератопса.

Примечания 

Цератопсы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2003 году